Cipancur (Cibatu), een plaats in Indonesië
Cipancur (Kalimanggis), een plaats in Indonesië